Ljeskov est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Ljeskov Dub (en serbe : ), village de Bosnie-Herzégovine de la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie
 , montagne en Bosnie-Herzégovine.